Jméno Lučice nese více obcí:
 Lučice (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod

…nebo částí obcí:
 Lučice (Chlumec nad Cidlinou) – část města Chlumec nad Cidlinou v okrese Hradec Králové
 Lučice (Bělotín) – část obce Bělotín v okrese Přerov
 Lučice (Chudenice) – část obce Chudenice v okrese Klatovy

…vesnice v Srbsku

 Lučice (Prijepolje) – část opštiny Prijepolje

Externí odkazy